Perfect Timing — последний шестой студийный альбом группы Outlawz в составе трёх участников Young Noble, E.D.I. и Hussein Fatal, выпущенный 13 сентября 2011 года на лейбле Universal/Fontana, в записи альбома участвовали Kastro, Stormey, Tech N9ne, Bun B, Scarface, Lloyd, Krayzie Bone, Young Buck, Trae Tha Truth, Z-Ro, Belly и другие.

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Outlawz
Гангста-рэп-альбомы США